Les Livii Salinatores sont des membres d'une branche de la gens des Livii.

 Marcus Livius Salinator, decemvir en -236
 Marcus Livius Salinator, consul romain en -219 et -207
 Caius Livius Salinator, consul en -188, fils du précédent

Voir aussi